или , также известное как  — классическое японское боевое искусство (корю), основанное в XVII веке мастером . Школа является ответвлением от стиля Тайся-рю, который, в свою очередь, испытал влияние Синкагэ-рю.

Абэ-рю известна как первая серьёзная школа кэндзюцу, которая применяла термин кэндо () ещё в 1673 году, хотя подобные иероглифы были известны ещё в Китае. Суть кэндо, или кэн-но-мити («путь меча»), в рамках данного стиля заключалась более в духовном и нравственном обучении, нежели в физическом. То кэндо, которое практиковала школа Абэ-рю, не имеет никакого отношения к современной практике кэндо, созданной после реставрации Мэйдзи.

Примечания 

Боевые искусства Японии